La Comisión Provisoria del Nacionalismo Argentino o Junta Provisional del Nacionalismo Argentino fue una efímera coalición de fuerzas nacionalistas surgida a mediados de la década de 1930. 

Historia

El objetivo era organizar un movimiento revolucionario que derrocase al presidente Agustín P. Justo y conquistase el poder, abriéndole la posibilidad a la implementación de importantes reformas políticas en la Argentina. El principal artífice era el general Juan B. Molina. Creyendo que necesitaba de apoyo político, se asoció con Raymundo  Meabe y Enrique Torino, quienes -con sus inclinaciones nacionalistas- representaban a un sector del conservadurismo que estaba muy disconforme con el presidente.

Molina, Meabe y Torino consiguieron el apoyo de agrupaciones como ADUNA, la Legión Cívica Argentina, la Liga Republicana, la Legión de Mayo y el Frente de Fuerzas Fascistas.

El plan de la coalición era producir una insurrección cívico-militar en las provincias de Salta y Corrientes durante junio de 1935, sublevando luego a todo el norte argentino. Una vez logrado ese objetivo, se procedería a implementar un régimen corporativista pero ajustado a lo fundamental de la Constitución Nacional vigente. 

Matías Sánchez Sorondo, sumado a la conspiración desde el Senado de la Nación, advirtió que era hora de acabar con la casta política gobernante. Sin embargo los esfuerzos realizados por la coalición fueron infructuosos, y pronto las organizaciones que la apoyaban se apartaron. 

En el mes de octubre Meabe, acompañado por Roberto de Laferrère y asesorado por Carlos Ibarguren, escribió un manifiesto relanzado la coalición o, mejor dicho, oficializándola formalmente. Allí se criticaba al gobierno a causa de la inestabilidad institucional que permitía, ocasionada por el deplorable manejo de los asuntos públicos que se ordenaba desde las oficinas de los partidos en el poder. Como antídoto ante ello proponían desburocratizar y reducir al Estado, para que de ese modo los sectores productivos pudiesen potenciarse, creando más y mejor empleo. Proponían además acabar con la anomia social, fomentar el federalismo territorial y cristianizar a la cultura nacional. 

De todos modos la coalición terminó por romperse cuando Molina entabló contacto con el radical Diego Luis Molinari y con el conservador Manuel Fresco, hombres que, debido a su trayectoria, causaban incomodidad en muchos nacionalistas. 

Artículos relacionados

Juan Bautista Molina
Raymundo Meabe
Enrique Torino

Organizaciones nacionalistas de Argentina